Ruhleben – osiedle w Berlinie
 Ruhleben – stacja metra w Berlinie
 Ruhleben – torfowisko w Berlinie
 Ruhleben – niemiecka nazwa wsi Wojciechowo w powiecie obornickim